Michael Wright (1980-2015), cestista statunitense naturalizzato turco
Michael Wright (n. 1941), ciclista britannico
Michael Wright (n. 1956), attore statunitense